Otto Beständig ist der Name folgender Personen

* Otto Beständig (Komponist) (1835–1917), deutscher Komponist und Dirigent 
 Otto Beständig (Maler) (1873–1931), deutscher Porträt- und Landschaftsmaler, Sohn des Komponisten